Pop (speelgoed)
 een voormalig muziekfestival; zie Podium Bredius § Babypop